Municípios espanhóis
Salinas (Alicante) — na Comunidade Valenciana
Salinas de Oro — em Navarra
Salinas del Manzano — em Castela-Mancha
Salinas de Pisuerga — em Castela e Leão
Añana — em Álava, antigamente chamado Salinas de Añana
Leintz-Gatzaga — em Guipúscoa, País Basco; em espanhol: Salinas de Léniz
Ses Salines — nas Ilhas Baleares; em espanhol: Las Salinas

Desambiguações de topônimos